Dritte Volleyball-Liga 2013/14 steht für:

 Dritte Volleyball-Liga 2013/14 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2013/14 (Männer)